Subba ist der Familienname folgender Personen:
 Anil Subba (* 1979), nepalesischer Fußballspieler
 Diwash Subba (* 1989), bhutanischer Fußballspieler
 Letterio Subba (1787–1868), italienischer Architekt, Bildhauer und Maler